Густав може да се отнася за:
 Густав (Хесен-Хомбург) (1781 – 1848), ландграф на Хесен-Хомбург
 Крале на Швеция
 Густав I (Швеция) (1496 – 1560)
 Густав II Адолф (1594 – 1632)
 Густав III (Швеция) (1746 – 1792)
 Густав IV Адолф (1778 – 1837)
 Густав V (1858 – 1950)
 Густав VI Адолф (1882 – 1973)
 Линия „Густав“, отбранителна линия в Италия през Втората световна война
 Густав (ураган), ураган в Атлантическия океан през 2008 година